Haizinger ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Haizinger (1800–1884), deutsche Schauspielerin
 Anton Haizinger (1796–1869), österreichischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Haitzinger
 Heitzinger